

Коньково — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Коньково — присілок, Маловишерський район, Новгородська область

Див. також 

 Конькове